Конте́кст (от  — «соединение», «связь») — термин, широко используемый в ряде гуманитарных наук (лингвистика, семиотика, социология, философия, антропология), прямо или косвенно изучающих язык и общение. Изначально термин относился к письменному тексту, но впоследствии стал пониматься более широко и включать в себя как устную речь, так и ситуацию, в которой происходит конкретное общение. Различные исследователи по-разному подходят к классификации видов контекста, но традиционно различаются собственно вербальный контекст (или лингвистический) и ситуативный контекст (или экстралингвистический, невербальный).

Существует два основных значения термина:
 Вербальный контекст — это законченный отрывок письменной или устной речи (текста), общий смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных слов или предложений. Наличие вербального контекста всегда напрямую влияет на понимание любых сообщений, и отсюда часто встречающаяся в обществе ошибка цитирования, называемая «вырывание из контекста» (повторение некоторой усечённой части первоначального текста в ущерб его цельности, что может серьёзно искажать его исходное значение).
 Ситуативный контекст — это ситуация коммуникации, включающая обстановку, время и место, а также любые факты реальной действительности, помогающие более точно интерпретировать значение высказывания. В этой связи в различных текстах или речах часто упоминается различного рода социальный, культурный, политический или исторический контекст написанного или сказанного. Иногда для описания ситуативного контекста используют лингвистические термины «фоновые знания» или «пресуппозиция».

Этимология 
Термин складывается из латинских com- (con-) — «вместе» и textere — «ткать, плести»; contextus — «соединение, связь, сплетение, сцепление». Заимствован в конце XVIII века из французского языка.

Примеры применения 
Контекстуальность (обусловленность контекстом) — условие осмысленного употребления той или иной конкретной языковой единицы в речи (письменной или устной), с учётом её языкового окружения и ситуации речевого общения.

Контекстуальный (от ) — обусловленный контекстом. Например: «Контекстуальные связи слова».

Говорить, опираясь на контекст, — значит придерживаться установившегося в разговоре уровня абстракции и использовать понятия заданного в нём семантического поля. Следовательно, потеря контекста в разговоре может привести к недопониманиям между собеседниками (из-за случайного согласия с неверной интерпретацией мысли одного из участников беседы).

Примеры употребления термина: «…в контексте эстетических представлений XIX века творчество Тёрнера было новаторским…», «Любое событие, происходящее в жизни субъекта, интерпретируется исходя из контекста ситуации, отражённой в памяти субъекта.».

Согласно пункту 4.1. нового стандарта ISO 9001 (версии 2015 года), требуется чтобы организация понимала, отслеживала и анализировала контекст, в котором она работает. Под контекстом, в стандарте, понимаются внешние и внутренние факторы, а также сопутствующие им риски, которые существенны с точки зрения целей и стратегического направления организации, и которые влияют на способность системы менеджмента качества организации достигать ожидаемых результатов. (В официальном переводе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 англоязычный термин «Сontext» переводится как «Среда организации».)

В лингвистике (прежде всего при анализе языков с SVO-структурой и написанием слева направо) различают левый и правый контексты: левый контекст включает в себя высказывания, находящиеся слева от данного слова, а правый — высказывания, что находятся справа от него.

См. также 

 Текст
 Методика дополнения
 Анализ тональности текста
 Ослышка
 Языковая интуиция
 Фоносемантика

Примечания

Литература 
 
 
 
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества — Требования.

Ссылки 

Текст
Семантика
Психолингвистика